Tenisový turnaj WTA Forest Hills Tennis Classic 2008 se konal ve dnech 19.–23. srpna v americkém Forest Hills (New York) venku na tvrdých dvorcích. Událost byla součástí kategorie Tier IV s účastí šestnácti hráček ve dvouhře, čtyřhra se nehrála. Jednalo se o poslední ročník turnaje.

Ženská dvouhra

Nasazení hráček 
  Pauline Parmentierová (1. kolo)
  Marina Erakovićová (1. kolo)
  Iveta Benešová (semifinále)
  Carla Suárezová Navarrová (semifinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry

WTA Tour 2008
Forest Hills Tennis Classic
Tenis v USA v roce 2008